Кафедра́льный собо́р Море́лии ()  — католический собор в мексиканском городе Морелия (штат Мичоакан), главный собор архиепархии Морелии. Собор был построен в 1660—1744 годах в архитектурном стиле барокко. Две 66-метровые башни собора возвышаются над историческим центром Морелии, который в 1991 году был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

История 

В 1580 году центр епархии Мичоакана переместился из Пацкуаро в Вальядолид (Valladolid) — так называлась Морелия до 1828 года. В течение нескольких десятков лет рассматривались различные проекты постройки центрального собора епархии. Строительство кафедрального собора было начато в 1660 году по проекту архитектора Висенте Барросо де ла Эскайола (Vicente Barroso de la Escayola), который руководил строительством вплоть до своей смерти в 1692 году. Собор строился на холме в центре города.

Розовый камень, использовавшийся для строительства, добывался на местных каменоломнях, находившихся к северо-востоку от центра города. В 1705 году строительство собора было заморожено. Оно было возобновлено в 1738 году и завершено в 1744 году, через 84 года после начала строительства.

Архитектура 
Кафедральный собор Морелии был построен в архитектурном стиле барокко. Внутренняя часть собора была значительно переделана в XIX веке в неоклассическом стиле.

Орга́н был привезён из Германии и установлен в соборе в 1905 году. На тот момент он являлся самым большим орга́ном в Западном полушарии.

Галерея

Примечания 

Морелия
Соборы Мексики
Мексиканское барокко
Морелия
Морелия
Здания и сооружения, заложенные в 1660 году
Здания и сооружения, построенные в 1744 году